A Kuchyňa településnév jelentései:

Kiskökény szlovákiai község korábbi szlovák neve az Eperjesi járásban
Konyha szlovákiai község szlovák neve a Malackai járásban